Союз визволення України — політична організація, утворена у Східній Галичині в серпні 1914 р.;
 Спілки визволення України процес — показовий процес над 45 керівниками і головними діячами «Спілки Визволення України» (1930);
 Спілка визволення України (1952) — суспільно-політична еміграційна організація, заснована 1952 в Німеччині;
 Спілка визволення України — вигадана 1929 органами Державного політичного управління УСРР контрреволюційна організація, яка нібито ставила за мету повалення радянської влади за допомоги іноземних держав і створення самостійної України
 Суворовське військове училище
 Сухопутні війська Збройних сил України